Красиловка () — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Викторовского сельского округа. Код КАТО — 115643480.

География 
Село расположено на юге района, в 25 км на юг от центра района села Зеренда, в 7 км на юго-запад от центра сельского округа села Викторовка. 

Через село проходит автодорога Р-12 (Кокшетау — Атбасар).

Улицы 

 ул. им. Богенбай би,
 ул. Жастар.
 ул. Орталык.

Ближайшие населённые пункты 

 посёлок Айдабол в 3 км на западе,
 село Викторовка в 7 км на северо-востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 519 человека (из них русских 40%, казахов 38%).

В 1999 году население села составляло 474 человека (232 мужчины и 242 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 388 человек (194 мужчины и 194 женщины).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Зерендинского района